Il doppio del torneo di tennis Busan Open Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Serhij Bubka e John-Paul Fruttero che hanno battuto in finale Nathan Healey e Jan Mertl 4-6, 7-65, [10-6].

Teste di serie 

 Nathan Healey /  Jan Mertl (finale)
 Adam Feeney /  Robert Smeets (semifinali)

 Mustafa Ghouse /  Alexander Satschko (primo turno)
 Xin-Yuan Yu /  Zeng Shaoxuan (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Busan Open Challenger 2007